Termenul „York” se poate referi la:

 Denumiri geografice din Marea Britanie
 York
 Yorkshire
Denumiri geografice din 
 York statul 
 York statul 
 York statul 
 York statul 
 York statul 
 York statul 
 York statul 
 New York City, statul 
 New York statul 
Denumiri geografice din Australia
York, Western Australia

Nume de persoane
 Alvin C. York (1887–1964), soldat american
 Carol Beach York (* 1928), scriitoare americană
 Dick York (1928–1992), actor american
 Herbert York (* 1921), fizician american
 James W. York (* 1939), fizician american
 John York (1800–1848), căpitan american
 Michael York (* 1942), actor britanic
 Mike York (* 1978), jucător de hochei american
 Morgan York (* 1933), actriță americană
 Pete York (* 1942), muzician de jazz britanic
 Rachel York (* 1971), actriță americană
 Susannah York (* 1941), actor britanic
 Tina York (* 1954), solistă germană

Vedeți și
 Jork

Nume proprii